Байкери (фільм, 2003) — фільм режисера Реджі Рока Байтвуда, знятий в жанрі мелодрами та гоночного бойовика, який розповідає про непрості взаємини у світі підпільних мотогонок.
Байкери (субкультура)  — Любителі і прихильники мотоциклів.